Het ATP-toernooi van Acapulco 2023 (met de officiële naam Abierto Mexicano Telcel presentado por HSBC 2022) vond plaats van 27 februari - 4 maart 2023. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Princess Mundo Imperial-hotel in de Mexicaanse stad Acapulco.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 
 

Acapulco
ATP-toernooi van Acapulco